Натуральне число 204
 204 рік до нашої ери
 204 рік нашої ери